Республика Крым по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
 16 городов (в списке выделены оранжевым цветом),
 1003 сельских населённых пункта, включая 56 пгт (в списке выделены серым цветом).

В списке населённые пункты (с точки зрения административно-территориального устройства) распределены по их подчинённости 11-ти городам республиканского значения и по 14-ти районам республики (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 11 городских округов и 14 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2014 года, численность населения городских населённых пунктов (городов) — по оценке на 1 января  года.

Города республиканского значения (городские округа)

Алушта

Армянск

Джанкой

Евпатория

Керчь

Красноперекопск

Саки

Симферополь

Судак

Феодосия

Ялта

Районы

Бахчисарайский

Белогорский

Джанкойский

Кировский

Красногвардейский

Красноперекопский

Ленинский

Нижнегорский

Первомайский

Раздольненский

Сакский

Симферопольский

Советский

Черноморский

См. также 
 Административно-территориальное деление Республики Крым
 Городские населённые пункты Республики Крым

Ссылки 
 Закон Республики Крым № 18-ЗРК от 06 июня 2014 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Крым»
 Закон Республики Крым № 15-ЗРК от 05 июня 2014 года «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым»

Примечания 

Крым
Крым